Artas – comune francese nel dipartimento dell'Isère
 Artas – villaggio palestinese della Cisgiordania
 Artas – città statunitense della contea di Campbell in Dakota del Sud